Лютиков — русская фамилия.

Известные носители 
 Лютиков, Евгений Кузьмич (1921—1944) — Герой Советского Союза.
 Лютиков, Фёдор Павлович (1930-2016) — Герой Социалистического Труда, комбайнёр. 
 Лютиков, Филипп Петрович (1891—1943) — Герой Труда, подпольщик Великой Отечественной войны.

 Лютикова, Валентина Ивановна (род. 1953) — народный депутат Украины.
 Лютикова, Ирина Игоревна (род. 1965) — народный депутат Украины.
 Лютикова, Екатерина Анатольевна — российский лингвист, доктор филологических наук, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова